McCaslin ist der Familienname folgender Personen:

 Donny McCaslin (Donald Paul McCaslin; * 1966), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Jason McCaslin (bekannt als Cone; * 1980), Bassist und Backgroundsänger der kanadischen Pop-Punk-Band Sum 41
 John McCaslin (* 1957)
 Mary McCaslin
 Matthew McCaslin (* 1957)

Ort:
 McCaslin (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 McCaslin-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika